Cinema
 Gypsy (1962), comédia musical com Natalie Wood e Rosalind Russell exibida no Brasil como "Em Busca de um Sonho"
 Dreamgirls (filme), drama musical com Jamie Foxx e Beyoncé Knowles conhecida no Brasil como "Dreamgirls - Em Busca de um Sonho"
 Preacher's Kid, comédia (2010) com LeToya Luckett traduzida em Portugal como "Em Busca de um Sonho"